Bonko peut désigner :

Toponymes 
 Bonko, la commune rurale située dans le département de Gaoua au Burkina Faso
 Bonko-Dagbola, la commune rurale située dans le département de Gaoua au Burkina Faso
 Bonko-Pérou, la commune rurale située dans le département de Gaoua au Burkina Faso

Patronymes